Fotonovela puede referirse a:

 Fotonovela, relato compuesto por una sucesión de fotografías que se presentan junto al texto.
 Fotonovela, canción de Iván del año 1984.
 Fotonovela, álbum de Iván del año 1984.
 Fotonovela, álbum de Tata Golosa lanzado en 2009.